Loki može značiti:
Loki - božanstvo iz nordijske mitologije
Loki (Marvel Comics) - negativac iz stripova Marvel Comicsa
Loki (Bonelli Comics) - negativac iz stripa Martin Mystère